Maria Lundkvist, född 1 januari 1989, moderklubb Umedalens IF är en fotbollsspelare i Umeå Södra FF som den 13 oktober 2007 vann mot Ornäs BK med 4-0 och tog därmed steget upp i Allsvenskan 2008.

Hon blev efter säsongen 2006 värvad till Umeå Södra FF från Umedalens IF.

Kvinnor
Födda 1989
Spelare i Umeå Södra FF
Svenska fotbollsspelare
Levande personer